Валентин Павлович Уткин: Уткин, Валентин Павлович (1934—2013) — советский хоккеист, советский и украинский тренер.
 Уткин, Валентин Павлович (род. 1937) — советский и российский геолог.